Naselja u Sloveniji:

 Fara (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke 
 Fara (Kostel, Slovenija), naselje u općini Kostel